Скілла́чі () — італійське прізвище.

Персоналії 
 Сальваторе Скіллачі (* 1964) — італійський футболіст, нападник.
 Себастьєн Скіллачі (* 1980) — французький футболіст, захисник.

Італійські прізвища